Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Irkutsk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es 22 Städte und 51 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). 13 Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige Städte 
Folgende Ortschaften auf der Territorium der heutigen Oblast besaßen ehemals die Stadtrechte:

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrecht erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute (ländliche) Siedlungen (possjolok), sofern nicht anders angegeben:

Quellen 

!Stadte
Irkutsk